

Geografie
Homburg (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Blieberg (Plombières)
Homburg (Reide), een verdronken Dollarddorp
Homburg (Saarland), een stad in de Duitse deelstaat Saarland
Homburg (Zwitserland), een gemeente in het district Steckborn in het Zwitserse kanton Thurgau
Heerlijkheid Homburg, een voormalig land in Duitsland
Slot Homburg, een slot in het Duitse district Oberbergischer Kreis
Bad Homburg vor der Höhe, een stad in de Duitse deelstaat Hessen

Overig
 Homburg (nummer), een nummer van Procol Harum
 Homburg (bedrijf), een voormalig Nederlands vleeswarenbedrijf
 Homburg (hoed), een type deukhoed met opstaande rand
 Homburg Invest, een Nederlands-Canadees vastgoedbedrijf
 FC 08 Homburg, een voetbalclub uit Duitsland

Personen
 Ab Homburg, Nederlands verzetsman, Engelandvaarder
 Eril Homburg, oud-basketbalster Australisch nationaal team
 Ernst Homburg, Nederlands scheikundige en historicus

Zie ook
Hombourg (doorverwijspagina)